No Way To Treat A Lady (novel·la), novel·la de 1964 escrita per William Goldman
 No Way To Treat A Lady (pel·lícula), pel·lícula de 1968 dirigida per Jack Smight
 No Way To Treat A Lady (musical), musical de 1996 amb llibret, lletres i música de Douglas J. Cohen